Lo spazio scenico di un teatro, dal greco σκηνή, skené.
 Una scena è la più piccola unità narrativa che abbia una propria autonomia all'interno di una sceneggiatura.
 Scena è un comune in provincia di Bolzano.
 Scena è un genere di lepidotteri della famiglia Erebidae

Altri progetti